Bataliony WP noszące numer 10:

Wojska Polskiego II RP:
 10 Batalion Graniczny (1924-1931 → Batalion KOP „Krasne”)
 Kadra 10 Batalionu Pancernego (1935-1937 → 10 Batalion Pancerny)
 10 Batalion Pancerny (1937-1939)
 10 Batalion Saperów (1939)

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
 10 Batalion Dragonów (1942-1944 → 10 Pułk Dragonów)
 10 Batalion Strzelców (1942-1943 → 13 Wileński Batalion Strzelców)
 10 Wołyński Batalion Strzelców (1944-1947)

Ludowego Wojska Polskiego:
 10 Batalion Budowy Mostów (1944-1945)
 10 Batalion Remontowy
 10 Batalion Rozpoznawczy
 10 Batalion Saperów

Wojska Polskiego III RP:
 10 Batalion Rozpoznawczy Strzelców Konnych im. gen. bryg. Michała Gutowskiego (1994-2010)
 10 batalion zmechanizowany Dragonów

Zobacz też 
 10 Batalion Medyczny
 10 Batalion Rozpoznawczy
 10 Batalion Saperów
 9 Batalion
 11 Batalion